Niemcy:
 Rheinhausen – dzielnica Duisburga
 Rheinhausen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Emmendingen

Zobacz też:
 Oberhausen-Rheinhausen